BRX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Cruz de Barahona (Repubblica Dominicana)
 brx – codice ISO 639-3 della lingua bodo (India)